Das Herreneinzel der Panamerikanischen Spiele 2015 war ein Tenniswettbewerb in Toronto.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Einzelnachweise 
 

Tennis
Tennisturnier 2015
Tennisturnier in Toronto
2015 Herreneinzel